Bischofsberg steht für:

 Bischofsberg (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft in der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bischofsberg (Mühlviertel), 801 m, südöstlich Königswiesen, Oberösterreich
 ehemaliger Weinberg in Radebeul in Sachsen (auch Bischoffsberg), siehe Hohenhaus (Radebeul)
 ein Berg bei Heiden AR im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Biskupia Górka, Stadtberg in Danzig, Polen

Siehe auch:
 Bischofberg
 Bischofshügel